Ско́белевская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

Улицы 
 Скобелевская улица — улица в Москве.
 Скобелевская улица — улица в Харькове.
 Скобелевская улица — прежнее (1915—1923) название улицы Моисеенко в Санкт-Петербурге.

Станция метро 
 «Улица Скобелевская» — станция Бутовской линии Московского метрополитена.

См. также 
 Скобелевский проспект
 Скобелевская